Louis Guillou (1921-1998), personnalité politique française.